La rêverie est une modification de l'état de veille d'un individu.

Rêverie ou  peut aussi désigner :

 Rêverie, pièce pour piano de Robert Schumann issu de ses Scènes d'enfants,  ;
 Rêverie, deux œuvres musicales de Claude Debussy :
 Rêverie (mélodie) ;
 Rêverie (pièce pour piano) ;
 Reverie, localité située dans l'État du Tennessee ;
 Reverie, série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2018 ;
 La Rêverie, huile sur toile d'Auguste Renoir.